Platz der Freiheit steht für:

 Platz der Freiheit (München)
 Platz der Freiheit (Schwerin)
 Námestie slobody, Bratislava, Slowakei
Siehe auch:
 Freiheitsplatz
 Platia Eleftherias
 Platz der Befreiung
 Trg Osvobodilne Fronte